Mojinete (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Mojinete (plaats), een plaats in deze gemeente